Die Mutua Madrid Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 12. Mai 2019 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Titelverteidiger waren im Einzel Alexander Zverev und im Doppel Nikola Mektić und Alexander Peya.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 6.536.160 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 7.279.270 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 4. und 5. Mai 2019 statt. Aus 28 Teilnehmern wurden sieben Plätze für das Hauptfeld ausgespielt.

Folgende Spieler haben sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Madrid